Islandstorget – zona di Bromma, circoscrizione di Stoccolma
Islandstorget – stazione della metropolitana di Stoccolma